Az alábbi japán hadihajók viselték és viselik a Hjúga nevet:

 Hjúga, Isze osztályú csatahajó
 Hjúga osztály, helikopterhordozó